Bouna Sarr (ur. 31 stycznia 1992 w Lyonie) – senegalski piłkarz gwinejsko-francuskiego pochodzenia, występujący na pozycji obrońcy w niemieckim klubie Bayern Monachium oraz w reprezentacji Senegalu.

Statystyki kariery 
 (aktualne na dzień 1 września 2022)

Sukcesy

Bayern Monachium 
 Mistrzostwo Niemiec: 2020/2021, 2021/2022

Bibliografia 
 
 

Reprezentanci Senegalu w piłce nożnej
Gwinejscy piłkarze
Francuscy piłkarze
Piłkarze FC Metz
Piłkarze Olympique Marsylia
Piłkarze Bayernu Monachium
Ludzie urodzeni w Lyonie
Uczestnicy Pucharu Narodów Afryki 2021
Urodzeni w 1992